Пасюков — русская фамилия; происходит от мужского прозвища Пасюк.

Известные носители: